Vånga (Kristianstad), een plaats in de Zweedse gemeente Kristianstad
Vånga (Norrköping), een plaats in de Zweedse gemeente Norrköping